Alle meine Frauen steht für:

 Alle meine Frauen (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2010 bis 2015)
 Alle meine Frauen. Eine Porträtgalerie, Buch von Dietmar Grieser (2006)